Ohio é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Ohio (Indiana)
 Condado de Ohio (Kentucky)
 Condado de Ohio (Virgínia Ocidental)

Ver também
 Ohio (desambiguação)

Desambiguações de topônimos